

Astronomia 
 5004 Bruch – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Bruch – comune del dipartimento Lot e Garonna (Aquitania)
 Bruch – comune del circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Bruch, oggi Lom u Mostu – città della regione di Ústí nad Labem (distretto di Most)

Persone 
Max Bruch (1838-1920) – compositore e direttore d'orchestra tedesco

Altri progetti